Остров Полумесяца может означать:
 Остров Полумесяца — остров в составе Южных Шетландских островов;
 Остров Полумесяца — остров в архипелаге Шпицберген.